Muhammad ibn Ahmad al-Dzsajháni, a számánida emír minisztere, a magyar őstörténet egyik forrása
 Muhammad ibn Muhammad al-Dzsajháni, a számánida emír minisztere, a földrajzi író fia
 Ahmad ibn Muhammad al-Dzsajháni, a számánida emír minisztere, földrajzi író unokája